Telenorba 3 è stato uno dei multiplex della televisione digitale terrestre a copertura locale presenti nel sistema DVB-T in Puglia appartenente a Telenorba S.p.A..

Caratteristiche
Il multiplex Telenorba 3 trasmetteva in SFN sul canale 33 della banda UHF IV in Puglia, sul canale 29 della banda UHF IV in Molise e sul canale 39 della banda UHF IV in Basilicata. L'8 novembre 2016 questo mux è stato spento.

Voci correlate
 Telenorba

Reti televisive della Puglia